Jugy ist

 französisch für Gaicht (Twann), Ortsteil der Gemeinde Twann, Kanton Bern, Schweiz
 Jugy (Saône-et-Loire), eine Gemeinde und ein Weinbaugebiet im Département Saône-et-Loire, Frankreich